Дакота () — американське ім'я.
 Дакота — мова північноамериканського індіанського народу дакота.

Персони 
 Дакота Феннінг — американська акторка.
 Дакота Блю Річардс — британська акторка, найбільше відома роллю Ліри Белакви в фільмі «Золотий компас» за першою частиною трилогії Філіпа Пуллмана «Темні матерії».
 Дакота Джонсон (* 4 жовтня 1989)[1] — американська акторка і модель.

Топоніми 
 Північна Дакота — провідний сільськогосподарський штат на півночі США.
 Південна Дакота — штат на півночі США.
 Дакота (округ, Небраска) — округ у штаті Небраска, США.
 Дакота (округ, Міннесота) — округ у штаті Міннесота, США.
 Дакота — місто, штат Іллінойс
 Дакота — місто, штат Міннесота
 Дакота — місто, штат Вісконсин

Астрономія 
 26715 Сауз Дакота — астероїд головного поясу.